Atule steht für:
 eine Gattung und eine Art der Stachelmakrelen, siehe Atule mate
 USS Atule (SS-403), ein U-Boot der Balao-Klasse der United States Navy

Atule ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Athanasius Atule Usuh (1942–2016), nigerianischer Geistlicher, Bischof von Makurdi